Ire (album) - album van de Australische band Parkway Drive
 Ire (natuurreservaat) - natuurreservaat in Zweden
 IRE, zie Interregio-Express - treinsoort in Duitsland

 Iré-le-Sec - gemeente in Frankrijk
 Iré-les-Près - gemeente in Frankrijk
 Ségué-Iré - gemeente in Mali